Carlstad kan syfta på:

Karlstad, äldre stavning Carlstad
Carlstad (fartyg), levererat 1850
Carlstad (läger) – svenskarnas läger under belägringen av Köpenhamn
Carlstads ManskörsBröder – en manskör i Karlstad
Carlstad United BK – en svensk fotbollsförening från Karlstad
Carlstad Crusaders – ett svenskt lag i amerikansk fotboll